Сан-Рамон () — топонім:

 Сан-Рамон - муніципалітет, провінція Лерида у складі автономного співтовариства Каталонія Іспанії.
 Сан-Рамон - місто, штат Каліфорнія США.
 Сан-Рамон - міська комуна міста Сантьяго, Чилі.
 Сан-Рамон - місто в Уругваї.
 Сан-Рамон - кантон в Коста-Риці.
 Сан-Рамон - водоспад в Панамі.

Див також 
 Сан-Роман